Ла Ултима Агва има више значења:

 Ла Ултима Агва (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ултима Агва (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику